Kevin Curren – ex tennista statunitense
 Red Curren – cestista canadese
 Tom Curren – surfista statunitense